Бояновка () — село, входит в Заборольский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 111 человек. Почтовый индекс — 35322. Телефонный код — 362. Код КОАТУУ — 5624684703.

Местный совет 
35324, Ровненская обл., Ровненский р-н, с. Забороль, пер. Школьный, 21.

Ссылки 
 Бояновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Ровненского района